Hot (album), muziekalbum van Inna
 Hot (Avril Lavigne), een single van Avril Lavigne
 Hot (Israël), een Israëlisch kabeltelevisie- en internetprovider
 Hot (single), van de Roemeense zangeres Inna
 HOT (raket), een antitankraket
 Hot (2016), Amerikaanse film uit 2016